James Purves ist der Name folgender Personen:

* James Purves (Cricketspieler) (* 1947), englischer Cricketspieler
 James Liddell Purves (1843–1910), australischer Politiker
 James Richard William Purves (1903–1979), australischer Schriftsteller